

Persoon
 Floor Wibaut (1859-1936), Nederlands politicus (SDAP), wethouder van Amsterdam
 Mathilde Berdenis van Berlekom (1862-1952) ook bekend als Mathilde Wibaut, politica en feministe, echtgenote van Floor sr.
 Floor Wibaut jr. (1887-1974), Nederlands politicus (PvdA) en zoon van bovenstaanden
 Johan Pieter Wibaut (1886-1967), Nederlands scheikundige, zoon van Floor sr. en Mathilde
 Constance Wibaut (1920-2014), Nederlands beeldhouwster en mode-illustrator, dochter van Johan Pieter
 Tineke Wibaut-Guilonard (1922-1996), Nederlands sociologe en verzetsstrijdster
 Wibaut Projectontwikkeling, een Nederlands projectontwikkelaar uit Amsterdam
 Wibauthuis, een locatie binnen de Amstelcampus van de Hogeschool van Amsterdam

Gisèle Wibaut, Belgisch maatschappelijk werker, verzetsstrijdster en politica

Straat
Wibautstraat, straat in Amsterdam